Zielony Wierch Jaworowy
 Zielony Wierch Rohacki